Ветере́вичский сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Пуховичского района Минской области Белоруссии. Согласно решению Минского областного Совета народных депутатов от 28 мая 2013 года упразднён. Населённые пункты включены в состав Шацкого сельсовета.

Население 
 1999 год — 846 человек
 2010 год — 954 человека

История 
Сельский совет организован в Пуховичском районе Минского округа в июле 1924 как Слободский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Центром сельского совета стала деревня Слобода. В июле 1930 года Минский округ был упразднён и Пуховичский район перешёл в прямое подчинение Белорусской ССР. С 5 декабря 1936 года реорганизован в Слободский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. 15 января 1938 года Слободский сельсовет вошёл в состав новообразованной Минской области. В годы Великой Отечественной войны подвергся немецкой оккупации. По данным на 1947 год, в состав Слободского сельсовета входило 7 населённых пунктов. В январе 1964 года Слободской сельсовет был реорганизован в Ветеревичский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, а его центр перенесён в деревню Ветеревичи.

Сельсовет был упразднён 28 мая 2013 года.

Состав 
Ветеревичский сельсовет включал 31 населённый пункт, которые после упразднения сельсовета были переданы в состав Шацкого сельсовета:

 Антоново — деревня.
 Березники — деревня.
 Борцы — деревня.
 Веркалы — деревня.
 Ветеревичи — деревня.
 Ветеревичи 2 — деревня.
 Выемка — деревня.
 Грибное — деревня.
 Дубовое — деревня.
 Ельники — деревня.
 Лучки — деревня.
 Завод — деревня.
 Ильинка — деревня.
 Корничее — деревня.
 Кошели — деревня.
 Михалово — деревня.
 Ладымер — деревня.
 Меденое — деревня.
 Мижилище — деревня.
 Мирная — деревня.
 Протасовщина — деревня.
 Пахарь — деревня.
 Погорелец — деревня.
 Поднемонец — деревня.
 Поречье — деревня.
 Пруцк — деревня.
 Рудица — деревня.
 Селецк — деревня.
 Селище — деревня.
 Слобода — деревня.
 Ямное — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Пуховичский райисполком

Упразднённые сельсоветы Пуховичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании